Плей-офф Кубка Гагарина 2016 — второй и финальный этап чемпионата КХЛ сезона 2015/2016. Включал в себя четыре раунда: четвертьфиналы, полуфиналы, финалы конференций и финал Кубка Гагарина.

Участники и посев перед Плей-офф

Восточная конференция 

  «Авангард», победитель Восточной конференции и Дивизиона Чернышёва — 106 очков
  «Металлург» Магнитогорск, победитель Дивизиона Харламова — 103 очка
  «Сибирь» — 105 очков
  «Салават Юлаев» — 101 очко
  Ак Барс — 96 очков
  Адмирал — 95 очков
  Автомобилист — 92 очка
  Нефтехимик — 86 очков

Западная конференция 

  ЦСКА, победитель Западной конференции и Дивизиона Тарасова, обладатель Кубка Континента — 126 очков
  Йокерит — 108 очков
  Локомотив — 125 очков
  Сочи — 108 очков
  Динамо Москва — 105 очков
  СКА — 100 очков
  Торпедо — 100 очков
  Слован — 89 очков

Сетка

Четвертьфиналы конференций 
Время начала матчей дано по Московскому времени (UTC+3).

Восточная конференция

(1) Авангард — (8) Нефтехимик 
«Авангард» занял 1-е место в Восточной конференции, набрав 106 очков. «Нефтехимик» занял в Восточной конференции 8-е место с 86 очками. Команды ранее встречались в плей-офф КХЛ в 2010 году - дальше прошел Нефтехимик (0:3) и 2011 - дальше прошел Авангард (4:3). В регулярном сезоне «Авангард» выиграл все 5 матчей, которые команды провели между собой.

(2) Металлург Мг — (7) Автомобилист

(3) Сибирь — (6) Адмирал

(4) Салават Юлаев — (5) Ак Барс 
{{Hider
|title = (4) Салават Юлаев — (5) Ак Барс
|title-style = background-color:#FFAA99; font-weight: bold;
|content-style = background-color: ghostwhite; text-align: left;
|hidden = 1
|content = 

{{Hockeybox2
|bg    = #eeeeee
|date  = 28 февраля 2016
|time  = 17:00
|team1 =   Ак Барс 
|team2 =   'Салават Юлаев
|score = 1 : 4
|periods = 0:2, 0:1, 1:1
|goalie1 = 
|goalie2 = 
|progression = 
|goals1 = 
|goals2 = 
|stadium = «Татнефть-Арена», Казань
|attendance = 8460
|official = 
|official2 = 
|linesman = 
|linesman2 = 
|reference = http://www.khl.ru/game/310/49221/protocol/
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

}}

 Западная конференция 

 (1) ЦСКА — (8) Слован 
ЦСКА завоевал Кубок Континента, заняв 1-е место в регулярном сезоне по  очками.

 (2) Йокерит — (7) Торпедо 

 (3) Локомотив — (6) СКА 

 (4) Сочи — (5) Динамо М 

 Полуфиналы конференций Время начала матчей дано по Московскому времени (UTC+3).''

Западная конференция

(1) ЦСКА — (7) Торпедо

(5) Динамо М — (6) СКА

Восточная конференция

(2) Металлург Мг — (3) Сибирь

(1) Авангард — (4) Салават Юлаев

Финалы конференций

Западная конференция

(1) ЦСКА — (6) СКА

Восточная конференция

(2) Металлург Мг — (4) Салават Юлаев

Финал Кубка Гагарина 
В Финале Кубка Гагарина встречались 2 команды, победившие в сериях своих конференций

Статистика игроков

Полевые игроки

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности). Указаны вратари, сыгравшие не менее 420 минут.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

Плей-офф КХЛ